Triinu ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Er ist estnischen Ursprungs und die Verkleinerungsform von Katariina. Weitere Varianten sind Kaia, Kaisa, Kaja, Kati, Riina.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Triinu Esken (* 1992), estnische Fußballspielerin
 Triinu Hausenberg (* 2002), estnische Nordische Kombiniererin und Skispringerin
 Triinu Kivilaan (* 1989), estnische Pop-Rock- und R&B-Sängerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname